Lawson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lawson
 Cheryl A. Lawson
 George Lawson
 Marmaduke Alexander Lawson
 Paul A. Lawson